Il singolare del Belgian Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Arantxa Sánchez era la detentrice del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Radka Zrubáková ha battuto in finale 7–6, 6–4  Mercedes Paz.

Teste di serie

  Jana Novotná (quarti di finale)
  Radka Zrubáková (campionessa)
  Manon Bollegraf (semifinali)
  Sandra Wasserman (quarti di finale)

 Neige Dias (primo turno) 
 Brenda Schultz (quarti di finale) 
 Mercedes Paz (finale) 
 Angelika Kanellopoulou (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Belgian Open 1989